Aljona Malets (* 6. Mai 1987 in Tallinn) ist eine estnische Fußballspielerin.

Malets spielt aktuell beim FC Levadia Tallinna. Außerdem wurde Malets zwischen 2006 und 2008 in drei Spielen für die Nationalmannschaft eingesetzt und traf dabei einmal.

Einsätze

Weblinks 
 Profil mit Foto
 Profil auf uefa.com
 
 

Fußballnationalspieler (Estland)
Fußballspieler (FC Levadia Tallinn)
Fußballspieler (JK Tallinna Kalev)
Fußballspieler (Pärnu JK)
Este
Geboren 1987
Frau